Paatooq bezeichnet:
 Paatooq (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Paatooq (Bucht, Upernavik), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland